María de Prusia (en alemán, Marie von Preußen; Berlín, 15 de octubre de 1825-Schwangau, 17 de mayo de 1889) fue reina consorte de Baviera por su matrimonio con Maximiliano II de Baviera; y madre de los reyes Luis II de Baviera y Otón I de Baviera.

Fue la cuarta y última hija del príncipe Guillermo de Prusia (1783-1851), hijo del rey Federico Guillermo II de Prusia; y de su esposa, la landgravina María Ana de Hesse-Homburg.

Matrimonio 
En esa época, Prusia era predominantemente protestante, mientras que casi toda Baviera era católica. María era igualmente popular entre las personas de fe católica y protestante.

En diciembre de 1841, el príncipe heredero Maximiliano de treinta años (que se convirtió en rey de Baviera como Maximiliano II José en 1848) decidió casarse con la princesa María de la Casa de Hohenzollern de dieciséis años, "con los pies libres doloridos". El compromiso en Berlín, programado para enero de 1842, tuvo que posponerse porque la novia tenía sarampión. Y antes de que se pudiera pensar en la celebración de una boda, hubo otra celebración, la confirmación de la novia. En la ceremonia en la iglesia del pueblo de Fischbach, estuvo encantada con el rey Federico Guillermo IV, su primo, y la reina Isabel. También participó su sobrino, Max, el novio católico de María. La solemne boda procurativa evangélica de la princesa con el príncipe heredero Maximiliano de Baviera tuvo lugar el 5 de octubre de 1842 en Berlín; al lado de la novia no estaba su futuro esposo, sino el príncipe Guillermo de Prusia (futuro emperador Guillermo I de Alemania) como representante del príncipe heredero de Baviera. El matrimonio de la tía de Maximiliano, Isabel de Baviera, tuvo lugar después de cuatro años de negociaciones diplomáticas con el posterior rey de Prusia, Federico Guillermo III, en 1823, debido a las diferencias denominacionales. Ahora se le permitió a María mantener su denominación protestante sin ningún problema (ambas reinas solo se convirtieron a la denominación de sus respectivos maridos en años posteriores). Las dos reinas anteriores de Baviera también habían sido protestantes, así que eso no era nada especial en Baviera.

El viaje de la princesa heredera de Berlín a Múnich fue como un viaje de jubileo; la llegada a Múnich frente a la Residencia fue francamente conmovedora. La novia saltó del carruaje, corrió hacia su novio y, contrariamente a la etiqueta de la corte, lo abrazó. La boda católica tuvo lugar el 12 de octubre, día de Maximiliano, en la Iglesia de Todos los Santos. El hecho de que el príncipe heredero de Baviera, Maximiliano, le obsequiara a su esposa flores y un broche en forma de angelito para el cumpleaños de su primer hijo habla de una cálida relación entre los esposos.

En febrero de 1843, María anunció que tendría su primer hijo, pero tres meses después tuvo un aborto espontáneo. El 25 de agosto de 1845, después de un parto de más de doce horas, nació su primer hijo Luis (más tarde el rey Luis II de Baviera). Tres años después, el 27 de abril de 1848, dos meses antes, dio a luz a su segundo hijo Otón.

Reina de Baviera
La princesa heredera, que había sido reina de Baviera desde 1848, era una entusiasta amante de las montañas bávaras. La princesa Hohenzollern, que había aprendido a amar el senderismo en las Montañas Gigantes cuando era niña, se convirtió en la primera mujer alpinista de Baviera. Los hijos disfrutaron de ser parte de las excursiones de montaña de su madre. Por ejemplo, subieron juntos al Säuling. Les tomó tres horas y media llegar desde Hohenschwangau a la cima de la montaña.

María era igualmente popular entre la población protestante y católica, en parte debido al hecho de que viajaba o deambulaba por todo el país.

Como reina, María proporcionó muchas tareas caritativas y patrocinio, como se esperaba de la esposa del monarca, ya sea al lado de su esposo o por su cuenta. Las ideas de Maximiliano de una mujer educada sin espíritu de contradicción, sin embargo, no eran nada para María. María creció con mucha libertad en la corte prusiana y también tomó esta libertad en Baviera. A diferencia de su contemporánea emperatriz Isabel de Baviera, Sissi, María cumplió con todos sus deberes en la corte.

La reina madre
En la noche del 9 al 10 de marzo de 1864, su esposo Maximiliano II murió repentinamente. Dado que su hijo Luis no estaba casado, ella siguió siendo la dama de más alto rango en Baviera como la reina madre. Sin embargo, después de la muerte de su esposo, la reina madre apareció con menos frecuencia en público.

La expresión de su gran compromiso social fue la reactivación de la asociación de mujeres bávaras el 18 de diciembre de 1869 por la reina madre, junto con su hijo, el rey Luis II. La Cruz Roja de Baviera se fundó como una asociación de mujeres. La reina madre se hizo cargo del protectorado.

La relación con Luis fue difícil a veces. Como nativa de Prusia, María había acogido con satisfacción el establecimiento del Imperio alemán en 1871, en contraste con Luis. Ya había dividido su aversión a Richard Wagner con su hijo. También encontró inadecuada su amistad con la actriz Lilla von Bulyovsky.

El 12 de octubre de 1874, se convirtió a la denominación católica en la Iglesia parroquial de Santa María y Florián, en el distrito Waltenhofen de Schwangau. Una de las razones fue que los consejeros espirituales la habían persuadido de que la mala salud de su hijo Otón era un castigo del cielo por su denominación “equivocada”. Este paso fue desaprobado por sus parientes prusianos, el rey Luis tampoco estaba muy entusiasmado, mientras que su hijo menor, Otón, estaba encantado con él en una carta. Esta carta también muestra que en 1874 Otón todavía estaba cuerdo, al menos a veces. María vivía en el Palacio de Nymphenburg y usaba el palacio de Hohenschwangau y una casa de campo en Elbigenal, en el Lechtal. Ella fue una benefactora de todo Ausserfern, asumió patrocinios y donó en beneficio de la población necesitada. María cuidó más a su hijo Otón, cuyo estado de ánimo se deterioraba cada vez más. María no se enteró del todo de la cada vez más precaria situación económica del rey hasta la primavera de 1886, momento en el que le ofreció la venta de valiosas joyas. Luis se emocionó, pero se negó.

Muerte de su hijo
Poco tiempo después, María tuvo que presenciar la muerte de su hijo, el rey Luis II, a quien odiaba y evitaba en gran medida. Ella construyó una capilla conmemorativa para su hijo en el sitio donde se halló su cuerpo. María se vio profundamente afectada por el destino de sus dos hijos y recibió mucha simpatía del público, que también la deprimió. Sin embargo, su hijo Otón fue el nuevo rey de Baviera bajo el reinado de su cuñado, Leopoldo.

Muerte
Marie murió en Hohenschwangau en 1889 y fue enterrada en una Capilla Lateral de la Iglesia Teatina frente a su esposo, el rey Maximiliano II. Su corazón fue enterrado por separado y está ubicado en la Capilla de la Gracia en Altötting.

María de montañista
En su tiempo como princesa heredera, María hizo confeccionar su propia ropa de montañismo y se convirtió en la primera mujer alpinista de la familia real bávara, pero al igual que su marido, también promocionó el traje local. Ella misma no solo subió a menudo Säuling y otras montañas cerca de Hohenschwangau, a menudo con sus hijos en su infancia, sino que también escaló el Watzmann de 2713 metros de altura en 1854. La ambición de la reina María de ser la primera mujer en escalar el Zugspitze y acercarse así al límite de los 3000 m fue, para su decepción, frenada por la prohibición de su marido Maximiliano II, que lo encontró “indecoroso para una reina”. Inicialmente se mantuvo firme incluso después de su muerte, pero luego la escaló como octava montañista.

Descendencia 
Tuvo dos hijos con Maximiliano II de destino trágico, quienes ocuparon sucesivamente el trono bávaro:

 Luis II (1845-1886), rey de Baviera, llamado "El Rey Loco", sucesor de su padre.
 Otón I (1848-1916), rey de Baviera, sucesor de su hermano.

Distinciones honoríficas 
  Soberana gran maestre de la Orden de Teresa (para mujeres) ().
  Soberana gran maestre de la Orden de Santa Isabel (para mujeres) (Reino de Baviera).
  Dama de la Orden de Luisa (para mujeres) ().
 17 de junio de 1856:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España).

Galería de imágenes

Ancestros

Bibliografía 
 Schad, Martha: Bayerns Königinnen (= 'Piper 4598). Durchgesehene Taschenbuchausgabe, Neuausgabe. Piper, München 2005, ISBN 3-492-24598-6.

Referencias 

Consortes reales de la casa de Hohenzollern
Consortes reales de Baviera
Casa de Wittelsbach
Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Grandes maestras de la Orden de Teresa
Sepultados en la Iglesia de los Teatinos y San Cayetano
Damas de la Orden de Luisa
Conversos al catolicismo desde el calvinismo
Nacidos en Berlín